Абдул-Гамід I — 27-й султан Османської імперії
 Абдул-Гамід II — 34-й султан Османської імперії
 Абдул Хамід — президент Бангладеш